La saison 1988-1989 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise, tandis que les  et  disputent un barrage de promotion-relégation face aux  et  de D2.

C'est le Budapest Honvéd FC, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le Ferencváros TC et trois sur le MTK-VM Budapest. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club, qui réussit le doublé Coupe-championnat en battant le Ferencváros TC en finale de la Coupe de Hongrie.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Cette saison, une prolongation (avec éventuellement une séance de tirs au but) est disputée si une rencontre se termine sur un match nul. Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire à l'issue du temps réglementaire : 3 points
 Victoire après prolongation : 2 points
 Défaite après prolongation : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Sport en Hongrie en 1988
Hongrie
Sport en Hongrie en 1989